Ольга Русан (, , Узбекистан) — дизайнер. Одина из создателей дома моды «Rusan&Slavina». Создательница бренда «OLGA RUSAN». Лауреат премий World Fafhion awards 2009, World Fashion frends.

Биография 
В 2006 году, совместно с дизайнером Надей Славиной открыла дом моды «Rusan&Slavina». Основным направлением дома моды «Rusan&Slavina» было создание одежды Haute Couture. 

В 2008 году Ольга Русан создала свою марку «OLGA RUSAN». Коллекции дома моды «OLGA RUSAN» на протяжении нескольких сезонов представлялись на «Неделе моды в Москве». В доме моды особое внимание уделяется вечерней и свадебной моде, а также нарядам, украшенным ручной вышивкой полудрагоценными и драгоценными камнями и бисером, отороченные мехом. Наряды дома моды «OLGA RUSAN» неоднократно выбирались звездами шоу-бизнеса для таких мероприятий как: ММКФ, Кинотавр, Каннский кинофестиваль, премия МУЗ-ТВ, Золотой граммофон. Среди постоянных клиенток дома моды балерина Анастасия Волочкова, актриса и телеведущая Эвелина Бледанс, актриса Анастасия Макеева, писательница Елена Ленина, подполковник полиции, писательница Ирина Волк.

Образование 
РГГУ, факультет бизнес PR, политический PR и реклама.

Примечания

Ссылки 
 «Модный приговор» Ольга Русан приглашенный эксперт
 «Самые завидные невесты России» от Ольги Русан
 Ольга Русан в гостях у шоу «Ночь»
 finam.fm

Модельеры России